Giovanni Sorce – ex calciatore italiano
 Marcello Sorce Keller – etnomusicologo, musicologo, musicista e accademico italiano naturalizzato svizzero
 Nathalie Sorce – cantante belga
 Vincenzo Sorce Malaspina – benefattore italiano